Piedrabuena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piedrabuena (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Piedrabuena (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar